Теодореску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Теодореску, Богдан (род. 1987) — румынский футболист.
 Теодореску, Ион Наэ (более известен как Тудор Аргези; 1880—1967) — один из крупнейших румынских поэтов XX века. 
 Теодореску, Маргарета (1932—2013) — румынская шахматистка, гроссмейстер, бухгалтер.
 Теодореску, Моника (род. 1963) — немецкая конница.
 Теодореску, Николае (1797—1880) — румынский живописец.